Radužnyj může odkazovat na:
 Radužnyj (Chantymansijský autonomní okruh - Jugra), město v Chantymansijském autonomním okruhu, Rusko
 Radužnyj (Vladimirská oblast), město ve Vladimirské oblasti, Rusko
 Radužnyj, bývalé sídlo městského typu v Kirovské oblasti, Rusko; od roku 2005 součást města Kirov
 Radužnyj, název několika venkovských sídel v Rusku